Tl
 símbolo químico do tálio

tl
 código ISO 639 para o tagalog, uma língua oficial das Filipinas